Чернява Іван
 Чернява село Хмельницька область, Волочиський район